Ла́мпово — топоним в Гатчинском районе Ленинградской области:
 Лампово — деревня;
 Лампово — остановочный пункт Октябрьской железной дороги.